Als Weltmeisterschaft 1983 oder WM 1983 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1983 stattgefunden haben:

 Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaft 1983
 Badminton-Weltmeisterschaft 1983
 Bandy-Weltmeisterschaft 1983
 Basketball-Weltmeisterschaft der Damen 1983
 Biathlon-Weltmeisterschaften 1983
 Bob-Weltmeisterschaft 1983
 Cricket World Cup 1983
 Crosslauf-Weltmeisterschaften 1983
 Curling-Weltmeisterschaften
 Curling-Weltmeisterschaft der Damen 1983
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 1983
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 1983
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1983
 Eishockey-Weltmeisterschaften
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1983
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1982/83
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1983/84
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1983
 Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 1983
 Fechtweltmeisterschaften 1983
 Feldhockey-Weltmeisterschaft der Damen 1983
 Formel-1-Weltmeisterschaft 1983
 Junioren-Fußballweltmeisterschaft 1983
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 1983
 Judo-Weltmeisterschaften 1983
 Judo-Juniorenweltmeisterschaften 1983
 Kanurennsport-Weltmeisterschaften 1983
 Kanuslalom-Weltmeisterschaften 1983
 Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1983
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 1983
 Motorrad-Weltmeisterschaft 1983
 Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 1983
 Rallye-Weltmeisterschaft 1983
 Rennrodel-Weltmeisterschaften 1983
 Weltmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 1983
 Ringer-Weltmeisterschaften
 Ringer-Weltmeisterschaften 1983
 Junioren-Ringer-Weltmeisterschaften 1983
 Ruder-Weltmeisterschaften 1983
 Skiflug-Weltmeisterschaft 1983
 Snookerweltmeisterschaft 1983
 Squash-Weltmeisterschaften
 Squash-Weltmeisterschaft 1983
 Squash-Weltmeisterschaft der Frauen 1983
 Squash-Mannschaftsweltmeisterschaft 1983
 Squash-Mannschaftsweltmeisterschaft der Frauen 1983
 Taekwondo-Weltmeisterschaften 1983
 Tischtennisweltmeisterschaft 1983
 Turn-Weltmeisterschaften 1983
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1983
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1983

!
Weltmeisterschaften nach Jahr